Castedo (Alijó), een plaats in de Portugese gemeente Alijó
 Castedo (Torre de Moncorvo), een plaats in de Portugese gemeente Torre de Moncorvo